Marek Krawczyk – polski profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz
 Marek Krawczyk – polski sportowiec, pływak, olimpijczyk
 Marek Krawczyk – polski wydawca, działacz opozycji w okresie PRL